Топу () — остров в составе Азорских островов. Площадь 20 га. Расположен к югу от острова Сан-Жоржи. Остров входит в состав охраняемой территории вследствие богатства морских птиц. На Топу гнездятся розовая крачка (Sterna dougallii), речная крачка (Sterna sandvicensis), мадейрский буревестник (Oceanodroma castro), Calonectris diomedea borealis, Puffinus assimilis baroli.

Остров находится в заброшенном состоянии вследствие чрезмерного выпаса овец и крупного рогатого скота. Был классифицирован в качестве частично заповедной зоны Региональным законодательным декретом № 13/84/A.

Ссылки 
 Топу (Дишу)  
 
 Proposta de Plano de Gestão para a ZPE do Ilhéu do Topo e Costa Adjacente 

Азорские острова